Киноадаптация финальной книги о Гарри Поттере вышла в двух частях:
 «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» () — седьмой фильм из серии о Гарри Поттере.
 «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» () — восьмой и заключительный фильм из серии о Гарри Поттере.
Фильмы по алфавиту
7